

Яснополянська сільська рада — сільське поселення, Кузнецький район, Пензенська область
 Яснополянська сільська рада — сільське поселення, Ташлинський район, Оренбурзька область

Яснополянська сільська рада — колишня сільська рада, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район
 Яснополянська сільська рада — колишня сільська рада, Запорізька область, Оріхівський район
 Яснополянська сільська рада — колишня сільська рада, Миколаївська область, Миколаївський район